Сер може да се односи на:
 Сер (град), град у северној Грчкој, који је једно време био престоница царске Србије
 Сер (титула), племићка титула у Енглеској
 Сер (кантон), кантон у Француској
 Сер (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Сер (Ланд), насељено место у Француској, у департману Ланд
 -{Ser}-, ознака за серин аминокиселину